Rubinelli – cognome italiano
 Gaetano Rubinelli – ingegnere italiano
 Giovanni Maria Rubinelli – cantante italiano
 Wagner Rubinelli – politico brasiliano